Distrikt Sancos bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Sancos (Huanca Sancos), Distrikt in der Provinz Huanca Sancos (Region Ayacucho)
 Distrikt Sancos (Lucanas), Distrikt in der Provinz Lucanas (Region Ayacucho)